

Carriera
Venne selezionato dai Chicago Packers al terzo giro del Draft NBA 1961 (32ª scelta assoluta).

Palmarès
 Campione ABL (1963)
 All-ABL First Team (1962)
 Miglior marcatore ABL (1963)

Golden State Warriors: 1975
 2 volte NBA All-Defensive Second Team (1969, 1970)
 3 volte NBA All-Star (1967, 1968, 1970)

Note

Collegamenti esterni